Henderson County er navnet på flere counties i USA:

 Henderson County, Illinois
 Henderson County, Kentucky
 Henderson County, North Carolina
 Henderson County, Tennessee
 Henderson County, Texas